Чечерский:
 Чечерский район Гомельской области.
 Чечерский — поселок в Лев-Толстовском районе Липецкой области.
 Чечёрский проезд — проезд в ЮЗАО Москвы, в районе Южное Бутово. Назван в 1996 г. по расположению вдоль долины р. Чечёра.